Апертура 2015 () — 97-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Календарь

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2015/2016 на rsssf.com

2015
Чили
Спорт в Чили в 2015 году